«Гупёшка» — российский чёрно-белый драматический фильм, снятый режиссёром Владом Фурманом по одноимённой пьесе Василия Сигарева.

В 2017 году картина была показана на фестивале кинодебютов «Движение» в Омске, Нелли Попова получила приз за лучшую женскую роль, а также в рамках «Недели российского кино» в Лондоне и Кембридже. Премьера в кинотеатрах состоялась 24 мая 2018 года. В июле 2018 года фильм был удостоен премии фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в категории «Лучший сценарий».

Сюжет 
Тамара работает швеёй на дому. Однажды она встретила у подъезда незнакомого мужчину, напросившегося в гости. В квартире Тамара рассказывает ему о своей жизни и отношениях с мужем.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы России 2018 года